Ёсинори Исигами (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания средней школы в 1976 году Исигами стал игроком команды «Джубило Ивата», (ранее - ), выступавшей на тот момент в префектурной лиге. В следующем году клуб вышел в региональную лигу, в 1979 добрался до второго дивизиона чемпионата Японии, а в 1982 выиграл свой первый Кубок Императора. И лишь в сезоне 1987/88 «Джубило Ивата» становится чемпионом страны. В 1990 году Исигами завершает карьеру, дважды удостоившись попадания в символическую сборную лиги.

Выступления в сборной 
30 сентября 1984 года Исигами дебютировал за сборную Японии в матче против Южной Кореи. В 1985 году он участвовал в отборочных матчах к чемпионату мира и Азиатских играх 1986 года. Всего Исигами провел 12 игр за национальную команду, завершив выступления в 1986 году.

Клубная статистика

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Джубило Ивата»